

Begrippen 
 Dunning, een term uit de bosbouw
 Dunning-krugereffect, een verschijnsel in de psychologie

Topografie 
 Dunning, een plaats in Nebraska, Verenigde Staten
 Dunning, een plaats in Schotland

Personen 
 Albert Dunning (1936-2005), een Nederlands musicoloog
 Arend Jan Dunning (1930-2009), een Nederlands cardioloog
 Charles Dunning (1885-1958), een Canadees politicus
 Debbe Dunning (1966), een Amerikaans actrice